Starfire  – personaggio dei fumetti DC Comics, proveniente dal pianeta Tamaran e membro dei Giovani Titani
 Starfire  – personaggio dei fumetti DC Comics, spadaccina proveniente dal pianeta Pytharia
 Starfire  – album di Jørn Lande del 2000
 Starfire  – wargame da tavola
 Lockheed F-94 Starfire  – caccia intercettore prodotto dalla Lockheed Corporation negli anni Cinquanta
 Oldsmobile Starfire  – autovettura prodotta dalla Oldsmobile dal 1961 al 1966 e dal 1974 al 1979 in due serie